kopyto (zoologia) – osłona końcowych członów palca ssaka
 kopyto końskie
 kopyto szewskie